Stein se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Philip Emil Friedrich Stein
 Berthold Stein
 Georg H.W. Stein
 Johann Philipp Emil Friedrich Stein
 Martin Stein
 Paul Stein
 Samuel Friedrich Nathaniel Stein